Hayyim Schirmann (1904-1981), spécialiste de la poésie hébraïque du Moyen Âge et de la Renaissance ;
 Jean-Pierre Schirmann (1939-2006), un docteur-ingénieur, chimiste, chercheur et écrivain français ;
 Richard Schirrmann (1874-1961), un instituteur allemand, connu pour avoir été l'initiateur du concept de l’auberge de jeunesse.